Conhecida artisticamente como Aline Paes (Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1987) é uma cantora  e produtora cultural brasileira.

Em 2007 ingressou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (campus Urca), estudando História, e trabalhou como estagiária no Instituto Cultural Cravo Albin enquanto fazia o curso. Estudou Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense.

Discografia 
(2015) Batucada canção - Gravadora Biscoito Fino - CD
(2012) Mundeiro (participação) - Independente - CD
(2011) Leve o porto - Mulheres que cantam Pedro Ivo (participação) - Selo Tundum/Selo Parabelo Cultural - CD
(2010) Fluor (participação) - Independente - CD''

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade Federal Fluminense